«Четыре встречи с Владимиром Высоцким» — документальный четырёхсерийный телефильм о Владимире Высоцком, снятый в 1987 году. Автор и ведущий фильма — Эльдар Рязанов.

В фильме принимали участие 
 Эльдар Рязанов — ведущий
 Нина Максимовна (мать Высоцкого)
 Евгения Степановна (мачеха Высоцкого)
 Семен Владимирович (отец Высоцкого)
 Марина Влади
 Станислав Говорухин
 Всеволод Абдулов
 Вадим Туманов
 Алла Демидова
 Зинаида Славина
 Леонид Филатов
 Валерий Золотухин
 Эдуард Володарский
 Вениамин Смехов
 Андрей Вознесенский
 Александр Митта
 Михаил Швейцер
 Белла Ахмадулина
 Булат Окуджава
 Евгений Евтушенко
 Роберт Рождественский

Краткое содержание 
Музыкально-публицистическая программа, снятая к 50-летию В. Высоцкого, состоящая из следующих частей:
 Встреча первая: Страницы биографии
 Встреча вторая: Высоцкий — артист театра
 Встреча третья: Высоцкий в кино
 Встреча четвёртая: Поэт, исполнитель, музыкант

Использованные песни

Встреча 1 
 Корабли постоят (видео — поминки, аудио — записи Константина Мустафиди)
 Кони привередливые (видео — поминки, аудио — концерт в Ленинграде, Малая сцена БДТ, 16 апреля 1980)
 Баллада о детстве (видео — съемка RAI, аудио — выступление в Театре имени Евгения Вахтангова)
 Он не вернулся из боя (съемка ТВ Таллина, 1972)
 Большой Каретный (видео «МГУ для Битти Уоррена», ч/б)
 О переселении душ (съемка ТВ Грозного, 1978)
 Она была в Париже (ТВ Болгарии «Вместо интервью», 1975)
 Я несла свою беду (видео — интервью с Мариной Влади, аудио — записи Константина Мустафиди)
 Купола (концерт в Ленинграде, Малая сцена БДТ, 16 апреля 1980)
 Цыганская песня (видео — интерьер квартиры, аудио — с оркестром под управлением Гараняна)

Встреча 2 
 Б. Пастернак. Гамлет (видео с Любомиром «Московские встречи»)
 Диалог у телевизора (ТВ Австрии, 5 декабря 1975)
 Я не люблю (Съемка RAI, 1979)
 А. Вознесенский. Песня акына (съемка ТВ Таллина, 1972)
 Горизонт (видео — съемка RAI, аудио — концерт в Торонто)
 Песня прыгуна в высоту (ТВ Болгарии «Вместо интервью», 1975)
 Парус (съемка ТВ Пятигорска, 14 сентября 1979)
 Если где-то в чужой незнакомой ночи (видео — съемка RAI, аудио — песни к кинофильму «Единственная дорога»)

Встреча 3 
 Вершина (съемка ТВ Таллина, 1972)
 Дела («Короткие встречи»)
 В дорогу («Единственная дорога»)
 Куплеты Бенгальского («Опасные гастроли»)
 Деревянные костюмы («Интервенция»)
 Письмо (Кинопроба к фильму «Вторая попытка Виктора Крохина»)
 Лекция заключенного (видео «МГУ для Битти Уоррена», ч/б)
 Баллада об оружии (кинопроба к фильму «Бегство мистера Мак-Кинли»)
 О новом времени (съемка ТВ Таллина, 1972)

Встреча 4 
 Погоня (съемка WDR, 12 декабря 1975)
 Инструктаж (ТВ Австрии, 5 декабря 1975)
 Бермудский треугольник (съемка RAI, 1979)
 О поэтах и фатальных датах (ТВ Австрии, 5 декабря 1975)
 Попурри из блатных песен (видео — фотографии Высоцкого, аудио — концерт в Торонто)
 Песня микрофона (ТВ Болгарии «Вместо интервью», 1975)
 Охота с вертолета (съемка RAI, 1979)
 Слухи (ТВ Болгарии «Вместо интервью», 1975)
 Як-истребитель (съемка ТВ Таллина, 1972)
 Чужая колея (видео — съемка похорон, аудио — МИНХ им. Плеханова, 1980)
 Я из дела ушёл (видео — интерьер квартиры, аудио — запись у Бабека Серуша)

Примечания 

Телефильмы СССР 1987 года
Фильмы о певцах и певицах
Документальные фильмы о музыке
Память о Владимире Высоцком
Фильмы Эльдара Рязанова
Документальные фильмы-биографии СССР
Документальные телесериалы СССР
Телефильмы Главной редакции кинопрограмм ЦТ
Телефильмы СССР по алфавиту
Телесериалы на русском языке